Avenel kan syfta på följande platser:

Australien 

 Avenel (ort i Australien), Victoria, Strathbogie,

USA 

 Avenel (ort i USA), New Jersey, Middlesex County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar